Тамасска́я и Орини́сская митропо́лия () — епархии Кипрской православной церкви

История 
После прихода христианства на Кипр Тамассос стал одним из первых греческих православных епископальных кафедр на острове. Его первыми епископами были святой Ираклидий и святой Мнасон. Тамассос пришёл в упадок к X века из-за истощения медных рудников, вследствие чего его экономика оказалась разрушена. Со временем древний античный город был заброшен, а на его месте образовались несколько небольших поселений, таких как Политико и Епископейо. В настоящее время термин Тамассос обозначает область, в которой помимо упомянутых поселений, находятся ещё деревни Псималофу, Пера-Оринис, Эргатес, Кампия, Аналионтас и Капедес.

В 2007 году в соответствии с новым уставом Кипрской православной церкви была образована новая епархия.

Епископы 
 древняя кафедра
 Ираклидий (περί τό 49 μ.Χ. κ.ἑ.)
 Мнасон (β΄ μισό I века)
 Родон (β΄ μισό I века)
 неизвестный епископ (упом. 343) участник Сардикийского собора
 Тихон (упом. 381)
 неустановленный епископ (упом. 400) упоминается в письме Феофила Александрйиского
 Епафродит (упом. 451)
 Димитриан (византийский период)
 Македоний (византийский период)
 Василий (византийский период)
 Никита (Айостефанитис) (не позднее 1187 — кон. 1209)
 Осий Нил (кон. 1209)
 Иаков (конец XVI века — 1610-е/1620-е)
 Хрисанф (1791—1797) викарий архиепископа Кипрского

 Тамасская и Оринисская митрополия
 Исаия (Киккотис) (с 11 июня 2007)

Монастыри 
 Монастырь Святого Ираклидия
 Монастырь Святого Пантелеймона (Ахерас)
 Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

Примечания

Ссылки 
 http://www.imtamasou.org.cy
 Σταῦρος Γ. Γεωργίου «Επισκοπή Ταμασου» // ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΑΠΗ, стр. 84-85

Епархии Кипрской православной церкви